Umiujaq är en flygplats i Kanada. Den ligger i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Umiujaq ligger  meter över havet.

Terrängen runt Umiujaq är kuperad österut, men västerut är den platt. Havet är nära Umiujaq västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Umiujaq. Trakten runt Umiujaq är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Umiujaq,  km nordväst om Umiujaq.

Trakten runt Umiujaq består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec